Tojo puede hacer referencia a:

 Hideki Tōjō, general y primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes especies vegetales (también llamadas azulagas):
 Genista hirsuta.
 Genista scorpius.
 Ulex parviflorus.
 Ulex europaeus.
 Ulex australis.
 Ulex minor.